Angelo Sodano (1927–2022), cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Calogero Sodano (* 1946), politico italiano
 Fulvio Sodano (* 1946), prefetto italiano impegnato in Sicilia nella lotta alla mafia
 Giampaolo Sodano (* 1942), dirigente d'azienda e politico italiano
 Pierino Sodano (1894–?), calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Tommaso Sodano (* 1957), politico italiano
 Vittorio Sodano (* 1974), truccatore italiano